Chanoux steht für:

 Chanoux, die französische Schreibweise der Gemeinde Chianocco in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Chanoux ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Chanoux (1906–1944), italienischer Notar und Widerstandskämpfer
 Pierre Chanoux (1828–1909), italienischer Geistlicher, Alpinist und Botaniker